Фамилија Кортез има више значења:

 Фамилија Кортез, Ехидо Донато Гера (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кортез, Колонија Индепенденсија Економика (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кортез, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику